WWE Raw Women’s Championship – mistrzostwo należące do brandu Raw federacji WWE
 WWE SmackDown Women’s Championship – mistrzostwo należące do brandu SmackDown federacji WWE
 WWE Women’s Championship (1956–2010) – nieaktywne mistrzostwo kobiet federacji WWE